Алекса́ндр Алфёров:
  (род. 1983) — украинский историк, радиоведущий и общественный деятель. 
 Алфёров, Александр Данилович (1862—1919) — русский педагог, деятель народного образования.
 Алфёров, Александр Михайлович (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Алфёров, Александр Порфирьевич (род. 1936) — российский художник.